Korruptionsbekämpfungsgesetz steht für:

 Gesetz zur Bekämpfung der Korruption (1997) vom 13. August 1997
 Gesetz zur Bekämpfung internationaler Bestechung vom 10. September 1998
 Gesetz zur Bekämpfung der Korruption (2015) vom 20. November 2015
 Gesetz zur Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen vom 30. Mai 2016
 Korruptionsbekämpfungsgesetz (Nordrhein-Westfalen)